YRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dean River (Columbia Britannica) (Canada)